Autostrada M50 – autostrada w Danii
 Messier 50 – gromada otwarta gwiazd
 M50 Ontos – amerykańskie działo samobieżne
 M50 Reising – pistolet maszynowy
 AN-M50 – amerykańska bomba lotnicza